Це робочий список проспектів, майданів, вулиць, провулків, що названі на честь Терешкової Валентини Володимирівни, у населених пунктах України. Тут зібрані топоніми з назвами В. Терешкової, Терешкової, ім. Терешкової тощо.

Валентини Терешкової або В. Терешкової та Терешкової

Вінницька область 
Брацлавська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у смт Брацлав

Вапнярська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у смт Вапнярка

Джуринська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Семенівка

Немирівська громада:
 Вулиця В. Терешкової — вулиця у с. Стрільчинці

Тульчинська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у смт Кирнасівка

Шаргородська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Плебанівка

Дніпропетровська область 

Зеленодольська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Мар'янське

Донецька область 
Бахмутська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Іванівське

Волноваська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Волноваха

Дружківська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Осикове

Ольгинська громада:
 Провулок Терешкової — провулок у смт Благодатне
 Провулок Терешкової — провулок у смт Володимирівка

Покровська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у смт Шевченко

Торецька громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Торецьк

Київська область 

Фурсівська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Чмирівка

Львівська область 

Сокільницька громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Басівка

Одеська область 

Нерубайська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Нерубайське

Рівненська область 

Немовицька громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Немовичі

Сумська область 
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Ярославець

Тернопільська область 
Заліщицька громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Лисичники

Харківська область 
Куп'янська громада:
 Вулиця Валентини Терешкової — вулиця у місті Куп'янськ

Чугуївська громада:
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Чугуїв. 
 Провулок Терешкової — провулок у місті Чугуїв.

Херсонська область 

 Вулиця Терешкової — вулиця у смт Антонівка

Окупована частина області:
 Вулиця Терешкової — вулиця у селищі Благодатне
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Костогризове
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Новопокровка
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Олександрівка
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Павлівка

Хмельницька область 

Кам'янець-Подільська громада:
 Вулиця В. Терешкової — вулиця у с. Княгинин

Черкаська область 

Монастирищенська громада:
 Провулок Терешкової — провулок у с. Нове Місто
Вулиця В. Терешкової — вулиця у с. Бачкурине Уманського району

Чернівецька область 

Хотинська громада:
 Провулок Терешкової — провулок у с. Круглик
 Вулиця В. Терешкової — вулиця у с. Крутеньки

На окупованих територіях

Автономна Республіка Крим 

 Набережна ім. Терешкової — набережна у місті Євпаторія
 Вулиця Валентини Терешкової — вулиця у с. Піонерське Сімферопольського району Автономної Республіки Крим
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Саки
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Вінницьке
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Водне
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Водопійне
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Войкове
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Долинка
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Єрмакове
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Жемчужина
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Іванівка
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Кіровське
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Красногвардійське
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Куликівка
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Лохівка
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Маслове
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Матвіївка
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Митяєве
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Рівнопілля
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Серебрянка
 Вулиця Терешкової — вулиця у селі Скалисте
 Вулиця Терешкової — вулиця у селі Скворцове
 Вулиця Терешкової — вулиця у селі Стальне
 Вулиця Терешкової — вулиця у селі Уютне
 Вулиця Терешкової — вулиця у селі Шишкине

Донецька область 
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Бунге
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Верхньоєланчик.
 Вулиця Терешкової — вулиця у селищі Верхньоосикове
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Вуглегірськ
 Вулиця Валентини Терешкової — вулиця у Кіровському районі міста Донецька
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Макіївка
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Сніжне
 Вулиця Терешкової — вулиця у селищі Строїтель
 Провулок Терешкової — провулок у місті Харцизьк
 В. Терешкової — вулиця у місті Чистякове Горлівського району
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Шахтарськ

Луганська область 

 Вулиця В. Терешкової — вулиця у смт Кам'яне. (м. Антрацит)
 Вулиця Валентини Терешкової — вулиця у с. Грибуваха (м. Ровеньки)
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Боково-Хрустальне
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Брянка (також є вулиця)
 Вулиця Терешкової — вулиця у смт Біле
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Вознесенівка
 Вулиця Терешкової — вулиця у селищі Кошари
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Нижня Гарасимівка
 Вулиця Терешкової — вулиця у с. Новобулахівка
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Петрово-Красносілля
 Вулиця Терешкової — вулиця у селищі Поріччя (також є провулок)
 Вулиця Терешкової — вулиця у смт Успенка
 Вулиця Терешкової-Сальська — вулиця у місті Алмазна
 Провулок Терешкової — провулок у місті Брянка (також є провулок)
 Провулок Терешкової — провулок у селищі Поріччя (також є вулиця)

Колишні назви

Вулиці 

 Вулиця Терешкової — колишня назва Яблуневої вулиці у с. Амбарів
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Горіхової с. Ананьїв
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Вишневої у с. Армашівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Ліни Костенко у с. Балашове
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Фабрична у місті Балта
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в місті Барвінкове
 Вулиця Терешкової — колишня назва Польової вулиці у с. Бедриківці
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Адамишина у с. Безводне
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Пашківської у с. Безуглівка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Володимира Висоцького в місті Бердянськ
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Миру у смт Березине
 Вулиця Терешкової — колишня назва Борової вулиці у місті Березне 
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Долинської вулиці в місті Бершадь
 Вулиця Терешкової — колишня назва Вишневої вулиці у с. Бовтишка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Космічної вулиці в смт Божедарівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Героїв України у с. Бокове
 Вулиця Терешкової — колишня назва Зеленої вулиці у с. Бохоники
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Соборної с. Бузівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Свято-Михайлівської вулиці у с. Буйволівці
 Вулиця Терешкової — колишня назва Весняної вулиці у місті Буськ
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Квітневої у с. Бургунка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Василя Комендара в смт Буштино
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Ботанічна у місті Васильків
 Вулиця Терешкової — колишня назва Центральної вулиці у с. Велика Вулига
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Соборної вулиці в смт Великий Бурлук
 Вулиця Терешкової — колишня назва Садової вулиці у с. Великоплоске
 Вулиця Терешкової — колишня назва Церковної вулиці у с. Вельбівно
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Каденюка у місті Великі Мости
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у с. Війтівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Польової у с. Вільшанка.
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Тетяни Кошиць у с. Вінницькі Хутори
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Молодіжної вулиці в смт Вигода
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Адальберта Ерделі в смт Вилок
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Закарпатської вулиці в місті Виноградів
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Іштвана Лашшу в смт Вишково
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Слобожанської вулиці у місті Вовчанськ
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Паркової вулиці в місті Вознесенськ
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Левка Коберського в смт Воловець
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Лесі Українки в с. Володимирівка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Космонавтів у с. Ворошилівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Жолобової вулиці у с. Врублівці
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Хранівська у с. Гадзинка.
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у місті Гадяч.
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Щасливої у с. Голишів.
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Юності у місті Гнівань
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Садової вулиці  у с. Годи-Добровідка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці С. Виноградського у місті Городок
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Савранка у с. Городище
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Фермерської у с. Городківка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Наддністрянської вулиці у с. Гринчук
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Героїв Майдану у смт Гриців
 Вулиця Терешкової — колишня назва Квітневої вулиці  у с. Гришівці
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у с. Данківці
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Соборної вулиці в місті Дергачі
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Омеляна Коваля в місті Долина
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Української у с. Донцове.
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Західної вулиці у смт Доманівка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Тернавської вулиці у місті Дунаївці
 Вулиця Терешкової — колишня назва Подільської вулиці у с. Жабинці
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Вересневої у місті Жашків
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Архієпископа Малюшкевича у с. Жилинці
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Польової у с. Жищинці
 Вулиця В. Терешкової — колишня назва вулиці Івана Мазепи у с. Зазим'я
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Георгія Вегмана в місті Запоріжжя
 Вулиця Терешкової — колишня назва Квіткової вулиці у с. Збриж
 Вулиця Терешкової — колишня назва Соколівської вулиці у с. Зіньків
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Української вулиці в смт Золочів
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Щасливої у смт Івано-Франкове
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Гаврила Глюка в місті Іршава
 Вулиця Терешкової — колишня назва Затишної вулиці у с. Кадиївці
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Вишневої вулиці у с. Калинівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Садової вулиці у с. Кам'янки
 Вулиця Терешкової — колишня назва Садової вулиці у селищі Квітневе
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Тараса Шевченка у с. Кізя
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Святищенської вулиці в місті Київ
 Вулиця Терешкової — колишня назва Горіхової вулиці у с. Кишеньки
 Вулиця Терешкової— колишня назва вулиці Миру у с. Козацьке
 Вулиця Терешкової — колишня назва провулку Миру у с. Комаргород
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Успенської вулиці у с. Коробочкине
 Вулиця Терешкової — колишня назва Затишної вулиці у с. Красносілка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Сергія Параджанова в смт Красноторка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Степана Бандери у с. Креховичі
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Руслана Слободянюка в місті Кропивницький
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Щасливої у с. Корсунка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Корець
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Романівської у с. Коричинці
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Соборної у с. Коровія
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Костопіль
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Незалежності у с. Кочубіїв
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Миру у с. Кугаївці
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Квітневої у с. Курилівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Лесі Українки у селі Кустівці.
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Південної вулиці в с. Кучурган
 Вулиця В. Терешкової — колишня назва Української вулиці у с. Кущівка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Виговського в місті Львів
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Павла Проценка у с. Лозуватка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні у с. Лука-Мелешківська
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Каденюка у смт. Любашівка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Космонавтів в смт Магдалинівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Польової у с. Майдан-Лабунь
 Вулиця Терешкової — колишня назва Каштанової вулиці у с. Майори
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Відродження у с. Мала Кам'янка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Руслана Геги у с. Мала Снітинка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Малин
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Садової у с. Малинці
 Вулиця Терешкової — колишня назва Шкільної вулиці у с. Мар'янівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Затишної вулиці у с. Махнівка
 Вулиця В. Терешкової — колишня назва Центральної вулиці у с. Медведівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Миколаїв
 Вулиця Терешкової — колишня назва Яблуневої вулиці у с. Миролюбівка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Вершути в місті Миронівка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Урожайної вулиці в смт Михайлівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Квітневої у с. Мокіївці
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Княгині Ольги в смт Млинів
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Дружби у с. Мокрець
 Вулиця Терешкової — колишня назва Ясної вулиці у смт Наркевичі
 Вулиця Терешкової — колишня назва Сонячної вулиці у с. Нова Гребля
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Незалежності у с. Нова Дмитрівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Сонячної у місті Новий Буг
 Вулиця Терешкової — колишня назва Щасливої вулиці у с. Новоборисівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Межової вулиці у смт Нововоронцовка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Кіннозаводської вулиці с. Новодеркул
 Вулиця Терешкової — колишня назва Польової вулиці у с. Новосілка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Миру у селі Обиходи.
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Зоряної вулиці в місті Обухів
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Одеса
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Вишневої вулиці в смт Оратів
 Вулиця Терешкової — колишня назва Бузкової вулиці у с. Осички
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Дмитра Донцова в місті Оріхів
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Миру у с. Пальчик
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Долинної у місті Перемишляни.
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Марії Химинець в місті Перечин
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Зеленої у с. Пилява
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Покровська у місті Подільськ
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Заньковецької в місті Помічна
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Шидлівка у селі Привітне
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Переліски у с. Пуків
 Вулиця Терешкової — колишня назва Сонячної вулиці у с. Пустовійти
Вулиця В. Терешкової — колишня назва Сонячної вулиці у с. Радковиця
 Вулиця Терешкової — колишня назва Кленової вулиці у місті Радивилів
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Тараса Шевченка у с. Ракобовти
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Василя Мартинюка в місті Рахів
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Копилівка у с. Річки
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Олександра Плоцидима в місті Рожище
 Вулиця Терешкової — колишня назва Урожайної вулиці у селищі Роздольне
 Вулиця Терешкової — колишня назва Лісової вулиці у с. Рудиків
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у с. Рукшин
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Каденюка у с. Саливонки
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці С. Руданського у с. Санківці
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Ясна у місті Сарни
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Сибір у с. Сваричів
 Вулиця Терешкової — колишня назва Затишної вулиці у с. Серединка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Проліскової вулиці в місті Синельникове
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Світанкової у селі Сковородки
 Вулиця Терешкової — колишня назва Паркової вулиці у с. Скосарівка
 Вулиця Терешкової  — колишня назва вулиці Сонячної у місті Сміла
 Вулиця Терешкової — колишня назва Вишневої вулиці у с. Созонівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Джерельної вулиці у с. Соколівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Польової вулиці у с. Соловйове
 Вулиця Терешкової — колишня назва Людвипільської вулиці у смт Соснове
 Вулиця Терешкової — колишня назва Незалежної вулиці у с. Соше-Острівське
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Незалежності у с. Ставки
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Весняної у смт Стара Синява
 Вулиця Терешкової — колишня назва провулку Лесі Українки у с. Степанівка Хмельницької області
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Сонячної вулиці в с. Степанівка Одеської області
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Шашкевича у с. Стоянів.
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Приозерної у с. Студена
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Марамороської вулиці в смт Тересва
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Оболонської у с. Терешпіль
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Героїв України у смт Тиврів
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Маркіяна Марисюка в с. Тичок
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Софії Русової в смт Томаківка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Соборної вулиці у с. Травневе
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Ліни Костенко в смт Тростянець
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Лесі Українки у с. Тростянка
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Виноградної вулиці у с. Трушки
 Вулиця Терешкової — колишня назва Молодіжної вулиці у с. Тузли
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва Набережної вулиці в смт Турійськ
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Вернадського в місті Хотин
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Миру у с. Хотинівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Мирослава Мисли у місті Хуст
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Центральної у с. Українське
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Андрія Нестеренка у місті Фастів
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Кепінова у с. Федорівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Садової у селищі Федорівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Садової у с. Фурманка
 Вулиця Терешкової — колишня назва Калинової вулиці у с. Чаква
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у смт Чемерівці
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Стуса в місті Червоноград
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Зарічної в с. Черніїв
 Вулиця Терешкової — колишня назва Подільської вулиці у с. Чорниводи
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Ковалянської у с. Чотирбоки
 Вулиця Валентини Терешкової — колишня назва вулиці Ярослава Кревогубця в місті Шепетівка
 Вулиця Терешкової — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у с. Шилівці
 Вулиця Терешкової — колишня назва Терешківської вулиці у с. Щурин
 Вулиця Терешкової— колишня назва вулиці Ігоря Бжостовського у с. Язи

Провулки 

Провулок Терешкової — колишня назва Кленового провулку у с. Артемівка
Провулок Терешкової — колишня назва Борового провулку у місті Березне
 Провулок Терешкової — колишня назва Веселкового провулку у смт. Велика Михайлівка
Провулок Валентини Терешкової — колишня назва Тихого провулка у селищі Веселе
Провулок Терешкової — колишня назва провулку Героїв Майдану у смт. Гриців
Провулок Терешкової — колишня назва провулку Пилипа Орлика у смт. Летичів
Провулок Терешкової — колишня назва Лісового провулку у с. Майдан
Провулок Терешкової — колишня назва Кленового провулку у місті Радивилів
Провулок Терешкової — колишня назва Шкільного провулку у с. Степові Хутори
Провулок Терешкової — колишня назва провулку Героїв України у смт. Тиврів
Провулок Терешкової — колишня назва провулку Андрія Нестеренка у місті Фастів
Провулок Валентини Терешкової — колишня назва Малого провулку у смт. Шкло

Коментарі

Примітки 

Списки:Географія України
Валентина Терешкова
Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок